Emission kan syfta på:

 Emission (värdepapper) – utgivning av finansiella instrument
 Nyemission – ett aktiebolag ger ut nya aktier
 Emissioner – substanser som lämnar en sluten verksamhet och går ut i miljön, se utsläpp

Fysik 
 Spontan emission – en fysikalisk process där en atom, molekyl eller atomkärna går från en högre energinivå till en lägre
 Stimulerad emission – en fysikalisk process genom vilken en inkommande foton får en atom eller molekyl att deexciteras
 Kirchhoffs strålningslag – en ytas spektrala emissivitet är lika med dess spektrala absorptionsfaktor vid varje temperatur och våglängd
 Termisk emission – en metall eller legering upphettas så mycket att de termiska rörelserna övervinner de bindningskrafter som verkar på elektronerna
 Elektronemission – elektroners utträde ur en fast kropp